Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1955 року пройшов в Італії з 6 по 11 квітня.

Учасники 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (господарі)

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1955 у футболі